Dörhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dörhöfer (* 1963), deutscher Handballspieler
 Kerstin Dörhöfer (* 1943), deutsche Architektin, Stadtplanerin und Hochschullehrerin